Falskskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fallskäret (ö), Österbotten, Jakobstadsregionen, 
 Flaskskäret (halvö), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar